Габу́лов — осетинская фамилия.

 Габулов, Владимир Борисович (род. 1983) — российский футболист, вратарь.
 Габулов, Георгий Борисович (род. 1988) — российский футболист, полузащитник.